Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Charlie Pasarell 3-6, 6-3, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1973